Pilgrimage – drugi album studyjny Wishbone Ash.

Lista utworów

Twórcy albumu 
 Martin Turner – gitara basowa, wokal
 Andy Powell – gitara, wokal
 Ted Turner – gitara, wokal
 Steve Upton – perkusja

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1971
Albumy Wishbone Ash
Albumy MCA Records
Albumy Decca Records
Albumy wyprodukowane przez Dereka Lawrence’a